Hentz ist der Familienname folgender Personen:

 Caroline Lee Hentz (1800–1856), US-amerikanische Lehrerin und Schriftstellerin
 Mike Hentz (* 1954), US-amerikanischer Grafiker, Musiker und Performancekünstler
 Morgan Hentz (* 1998), US-amerikanische Volleyballspielerin